{{Taxobox
| name = Philhygra pseudolarsoni
| image file = 
| image title = Philhygra pseudolarsoni
| image descr = Philhygra pseudolarsoni
| regnum = Животные
| phylum       = Членистоногие
| classis      = Насекомые
| infraclassis = Крылатые насекомые
| superordo    = 
| ordo         = Жесткокрылые
| subordo      = Разноядные жуки
| infraordo    = Стафилиниформные
| superfamilia = Стафилиноидные
| familia = Стафилиниды
| familia_authority =
| subfamilia = Aleocharinae 
| subfamilia_authority =
| tribus = Athetini| genus = Philhygra 
| genus_authority =
| species = Philhygra pseudolarsoni| latin = 
| wikispecies = Philhygra pseudolarsoni
| section name =Типовой вид
| section text =

| itis =
| ncbi =
}}Philhygra pseudolarsoni  — вид коротконадкрылых жуков из подсемейства Aleocharinae. Северная Америка.

 Распространение 
Канада (Нью-Брансуик, Юкон).

 Описание 
Мелкие коротконадкрылые жуки, длина тела около 2,9 — 3,0 мм. Основная окраска тёмно-коричневая и чёрная (надкрылья светлее). Большинство взрослых особей этого вида были найдены в наземном ярусе. Взрослые были собраны в период с мая по июнь.
Вид впервые описал в 2012 году, а его валидный статус подтверждён в 2016 году канадскими энтомологами Яном Климашевским (Jan Klimaszewski; Laurentian Forestry Centre, Онтарио, Канада) и Реджинальдом Вебстером (Reginald P. Webster). Видовое название дано из-за сходства с видом Philhygra larsoni''.

Примечания

Литература 

  doi: 10.3897/zookeys.573.7016

Ссылки 
 
 
Алеохарины
Насекомые Северной Америки
Эндемики Северной Америки
Животные, описанные в 2012 году